Deutschland-klass kan avse:

Deutschland-klass (kryssare) – en tysk fartygsklass av kryssare under andra världskriget
Deutschland-klass (slagskepp) – tysk fartygsklass av slagskepp under första världskriget